Éva Deák – ex cestista ungherese
 Ferenc Deák – politico ungherese
 György Deák-Bárdos – compositore, organista e insegnante ungherese
 Ferenc Deák – calciatore ungherese
 Marcell Deák-Nagy – velocista ungherese
 Stefan Deák – calciatore serbo